Charles Scribner est le nom de plusieurs membres d'une famille d'éditeurs new-yorkais associés aux éditions Scribner :

 Charles Scribner I (1821-1871)
  (1854-1930)
  (1890-1952)
  (1921-1995)
Homonymie de personnes